

Geografia do Brasil

Municípios 
 Cachoeirinha (Pernambuco) — de Pernambuco
 Cachoeirinha (Rio Grande do Sul) — do Rio Grande do Sul
 Cachoeirinha (Tocantins) — do Tocantins

Bairros 
 Cachoeirinha (Manaus) — de Manaus

Outros 
 Cachoeirinha (distrito de São Paulo) — distrito do município de São Paulo
 Rio da Cachoeirinha — rio em São Paulo

Ver também 

Desambiguações de topônimos